Kong Christian har flere betydninger:

 Christian 1. – dansk-norsk konge (1448–81).
 Christian 2. – dansk-norsk konge (1513–23).
 Christian 3. – dansk-norsk konge (1534–59).
 Christian 4. – dansk-norsk konge (1588–1648).
 Christian 5. – dansk-norsk konge (1670–99).
 Christian 6. – dansk-norsk konge (1730–46).
 Christian 7. – dansk-norsk konge (1766–1808).
 Christian 8. – dansk konge (1839–1848) og norsk konge (1814).
 Christian 9. – dansk konge (1863–1906).
 Christian 10. – dansk konge (1912–47).
 Kong Christian stod ved højen Mast – den danske kongesang.